Il singolare del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Eri Hozumi che ha battuto in finale Junri Namigata 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Junri Namigata (finale)
 Sachie Ishizu (semifinali)
 Jasmina Tinjic (secondo turno)
 Tetyana Arefyeva (semifinali)

 Eri Hozumi (Campionessa)
 Mari Tanaka (quarti di finale)
 Rika Fujiwara (primo turno)
 Miharu Imanishi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2013